peut faire référence à :

, un mot allemand signifiant foudre en boule ;
Kugelblitz, une notion de physique théorique ;
Kugelblitz, une arme anti-aérienne allemande ;
l'opération Kugelblitz, une offensive allemande fin 1943-début 1944.

Voir aussi